

Nom de famille 

 Charles-Denis Bourbaki (1816-1897), commandant de l'armée de l'Est française durant la guerre franco-allemande de 1870 et 1871 ;
 Constantin Denis Bourbaki (1787-1827), officier grec, père du précédent ;

Expression 
Armée de Bourbaki : groupe désorganisé ou hétérogène, ne faisant pas preuve de rigueur.

Sports 
 Association Bourbaki, club omnisports de Pau, fondé en 1888, renommé en 1904 en hommage à Charles-Denis Bourbaki

Mathématique 
 Nicolas Bourbaki, pseudonyme utilisé par les membres de l'Association Bourbaki pour leur traité de mathématiques Éléments de mathématique (au singulier), qui donna naissance au bourbakisme, courant de pensée qui tend à formaliser et unifier les mathématiques au sein de la théorie des ensembles. Bourbaki peut être utilisé comme un nom de personne réelle, ainsi le théorème de Banach-Alaoglu-Bourbaki est un résultat de compacité en analyse fonctionnelle. On utilise simplement Bourbaki pour parler du groupe de mathématiciens.

Toponyme 
 Bourbaki est l'ancien nom de la ville algérienne de Khemisti.

Divers 
 Bourbaki, nom d'un des 8 trois-mâts, lancés entre le 5 avril 1898 et le 27 juin 1899 par les Chantiers de la Loire à Nantes.
Cheval Bourbaki :  nom donné dans le département du Doubs aux chevaux blancs, comme ceux que montaient les dragons de l'armée de l'Est